Вайнтрауб —  єврейське прізвище (ідиш: «виноградна лоза»).
 Вайнтрауб Лев Акимович (15 квітня 1912, Бердичів — 8 березня 1985, Київ) — український піаніст, музичний педагог, професор Київської консерваторії.
 Вайнтрауб Амір (нар. 1986) - ізраїльський тенісист.
  Вайнтрауб Аарон Рой (більш відомий під псевдонімом  Гарольд Бродки ; 1930-1996) - американський письменник.
 Вайнтрауб Борис Григорович (1904-1990) - радянський воєначальник, генерал-майор.
 Вайнтрауб Джеррі - американський продюсер.
 Вайнтрауб Ребекка (1873-1952) - американська єврейська актриса.
 Вайнтрауб Сідней (1914-1983) - американський економіст-посткейнсіанець.